Petersbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Petersbach (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Petersbach (Schirgiswalde-Kirschau), Ortschaft der Stadt Schirgiswalde-Kirschau, Sachsen
 Grube Petersbach, stillgelegtes Bergwerk in der Ortsgemeinde Eichelhardt im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
Gewässer:
 Peterbach (Eichel), Zufluss zur Eichel in Frankreich
 Petersbach (Isel), Nebenfluss des Tauernbachs in Osttirol
 Petersbach (Mur), Zufluss zur Mur in Graz-St. Peter, Steiermark
 Petersbach (Pließnitz), Zufluss zur Pließnitz in Sachsen
 Petersbach (Schwechat), Zufluss zur Schwechat in Maria-Lanzendorf, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Peterbach